Lowther kan syfta på

Geografi
 Lowther, Cumbria – en civil parish i England
 Lowther, Nya Zeeland – en plats i regionen Southland i Nya Zeeland
 River Lowther – ett vattendrag i England

Personer med efternamnet Lowther 
 
 
 

Engelska efternamn